Die Segona Divisió 2003/04 war die fünfte Spielzeit der zweithöchsten Fußballliga in Andorra. Sie begann am 21. September 2003 und endete am 20. März 2004. Am Saisonende stieg der Tabellenerste auf.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dar. Die Heimmannschaft ist in der ersten Spalte aufgelistet, die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Weblinks 
 Spieldaten 2003/04 rsssf.com

2003
Fußballsaison 2003/04